Оломоуц:
 Оломоуц — город в Чехии.
 Оломоуц — район Оломоуцкого края в Чехии.
 «Оломоуц» — чешский хоккейный клуб из одноимённого города.
  — чешский футбольный клуб из одноимённого города.